«Через Париж»  () — франко-итальянский кинофильм режиссёра Клода Отан-Лара, вышедший в 1956 году, с участием Бурвиля, Жана Габена и Луи де Фюнеса. Экранизация произведения писателя Марселя Эме «Traversée de Paris».

Сюжет 
В оккупированном немцами Париже процветает чёрный рынок. Оккупационные власти пытаются бороться с нелегальной торговлей, то и дело арестовывая торговцев и посредников и конфискуя товар. Безработный шофер Мартен (Бурвиль) зарабатывает себе на жизнь доставкой товара покупателям под покровом ночи. Получив от владельца магазина (Луи де Фюнес) задание отнести заказчику свиную тушу, упакованную в четыре чемодана, он начинает искать помощника и знакомится в кафе с Гранжилем (Жан Габен) — странным человеком непонятного рода деятельности. Отправившись с незнакомцем в опасный путь через Париж, патрулируемый немцами, Мартен не раз жалеет, что связался с Гранжилем, поскольку тот явно ищет риск и приключения. Вскоре выясняется, что его напарник — известный художник — достаточно богат и в деньгах не нуждается, а в эту авантюру ввязался только лишь ради новых острых ощущений.

Наконец, пережив много опасных моментов и добравшись до цели, они привлекают внимание патруля, который задерживает их за нарушение комендантского часа. Кроме того, при обыске у них обнаруживают нелегальный товар. Ожидая решения своей участи, Гранжиль встречает немецкого офицера — давнего поклонника его творчества, который хочет помочь ему выбраться из этой опасной ситуации. Гранжиль согласен спастись только вместе со своим новым другом. Но вдруг обстоятельства меняются: немцы получают сообщение, что кто-то напал на их патруль, есть убитые. Всех задержанных сажают в грузовик. Никто не знает, куда их везут. В тюрьму? На расстрел для устрашения? В последний момент Гранжилю приказывают выйти, что он и делает. Грузовик тут же уезжает. Гранжиль успевает только поймать полный отчаянья взгляд Мартена…

После окончания войны месье Гранжиль случайно встречает Мартена на вокзале. Он так же трудится носильщиком.

Награды 
Венецианский кинофестиваль
 1956 — Премия лучшему актёру — Бурвиль
Французский синдикат кинокритиков
 1958 — Премия за лучший фильм — Клод Отан-Лара

Ссылки 
 
 Инфо и фотогалерея на Gaumont.RU

Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Франции
Фильмы о Париже
Фильмы Клода Отан-Лара
Чёрно-белые фильмы Франции
Колоризированные фильмы
Фильмы Франции 1956 года
Фильмы Италии 1956 года